Фридрих Вильгельм Альбрехт Карл Максимилиан Резон, с 1787 фон Резон (13 января 1726, Кобург — 20 ноября 1791, Митава) — курляндский государственный деятель и учёный, родоначальник российского дворянского рода Резон.

Семья 
Отец — Жан Фердинанд Резон (1680-е годы, Париж — 3 декабря 1764, Кобург), был французским беженцем и дважды был женат. У него было девять детей в его первом браке (Фридрих Вильгельм был шестым ребенком) и пятеро детей во втором.

Мать — Шарлотта Резон (урождённая Бадон) умерла 26 апреля 1736 года в Йене.

23 февраля 1772 года Фридрих женился на Анне Софи Рекке в Митау. В браке у них было шесть детей:

 Фридрих Сигизмунд фон Резон (26 ноября 1773 года, Митава — умер до 1800 года)
 Иоганн Георг Вильгельм фон Резон (13 января 1775, Митава — 1 июня 1836, Грос-Ауц)
 Шарлотта Софи фон Резон (7 июля 1776, Митава — 7 марта 1777, Митава)
 Шарлотта Кристиане фон Резон (11 марта 1778, Митава — 1795, Дрезден)
 Карл фон Резон (30 января 1780, Митава — 3 августа 1811, Шварден)
 Доротея Генриетта фон Резон (1 июля 1786, Митава — 16 апреля 1790, Митава)

Образование 
Изучал право в Йенском университете.

Литература 
 von Raison (Friedrich Wilhelm Albrecht Karl Maximilian) / И. Ф. Рекке, К. Э. Напиерский. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. — Dritter Band, L—R. — Mitau, 1831. — С. 461—463.

Ссылки 
 Rezons (Raison) Frīdrihs (Frīdrichs) Vilhelms Kārlis Maksimiliāns / Jelgavas pilsētas bibliotēka

Примечания 

Учёные Германии
Резоны